Wandsbek [] bezeichnet:
 Orte
 den Hamburger Bezirk Wandsbek
 den Hamburger Stadtteil Hamburg-Wandsbek
 den Wahlkreis Wandsbek
 den Bundestagswahlkreis Hamburg-Wandsbek
 Schiffe
 ein 1885 gebautes Vollschiff, siehe Wandsbek (Schiff, 1885)
 eine 1892 gebaute Viermastbark, siehe Wandsbek (Schiff, 1892)
 ein 1938 gebautes Frachtschiff, das 1941 in Narvik versenkt, aber gehoben und nach Kriegsende an die Sowjetunion ausgeliefert wurde, siehe Wandsbek (Schiff, 1938)
 ein 1956 gebautes Fährschiff, siehe Fährschiff Typ I#Wandsbek

Siehe auch:
 Wandsbeker Marktplatz, Platz in Wandsbek, teilweise Busbahnhof
 U-Bahnhof Wandsbek Markt, unter dem Platz liegend
 Wandsbek Gartenstadt, ehemaliger Ortsteil der ehemaligen Stadt Wandsbek
 U-Bahnhof Wandsbek-Gartenstadt, gleichnamige U-Bahn-Station